Ez a lista Új-Mexikó állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Új-Mexikó megyéi
Közigazgatási listák